Хромцов — фамилия; имеет женскую форму Хромцова.
 Хромцов, Николай Иванович (1902—1943) — капитан советского ледокольного флота, полярный исследователь, участник ряда арктических экспедиций.
 Хромцов, Олег Витальевич (род. 1983) — молдавский футболист; нападающий талдыкорганского «Жетысу». См. также 
 Храмцов
 Хромцово